Zhongyun kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhongyun (socken i Kina, Jiangsu), 
 Zhongyun (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar